Димитриев () — болгарская и македонская фамилия.

Известные носители 
 Димитриев, Василий Димитриевич (1924—2013) — советский и российский археолог, доктор исторических наук, профессор.
 Димитриев, Игорь Вячеславович (род. 1979) — бывший украинский политик, ныне российский публицист и активист.
 Димитриев, Эмил (род. 1979) — северомакедонский политик, премьер-министр Республики Македония.

См. также